Lasin steht für:
 eine Angehörige der Lasen
 Łasin, Stadt in Polen